Riders to the Sea (toneelstuk), een toneelstuk van J. M. Synge
 Riders to the Sea (Vaughan Williams), een opera van Ralph Vaughan Williams
 Riders to the Sea (Richter), een opera van Marga Richter
 Riders to the Sea (film uit 1935), film uit 1935
 Riders to the Sea (film uit 1987), film uit 1987